Велецький Денис Андрійович (нар. 15 січня 2000) — український волейболіст.
 Велецький Василь Йосипович (? — 1721) — український політичний діяч, дипломат часів Гетьмана Івана Мазепи.